Дероко је презиме српске породице пореклом из Дубровника.
Можда сте тражили једну од следећих особа:

 Јевгеније Дероко (Београд, 7. август 1860 — Београд, 1944), српски инжењер и филателиста.
 Александар Дероко (1894-1988), чувени српски архитекта и писац.
 Јован Дероко (1916-1941), југословенски официр и четнички капетан.